

Patronymie
 Don Barksdale (1923-1993) est un ancien joueur américain de basket-ball.
 Everett Barksdale (1910-1986) est un guitariste de jazz américain.

Toponymie
 Barksdale est une zone non incorporée du Texas
 Barksdale est une ville dans le Wisconsin 

 Barksdale Air Force Base est une base de l'United States Air Force